Sarrià (Barcelona), antic poble avui barri de Barcelona
 Sarrià - Sant Gervasi, districte de la ciutat de Barcelona 
 Sarrià de Ter, municipi del Gironès
 Sarrià (possessió), possessió d'Establiments, a Mallorca
 Convent de Sarrià o caputxins de Sarrià, edifici de Sarrià (Barcelona)
 Estadi de Sarrià, estadi del Reial Club Deportiu Espanyol durant els anys 1923 a 1997 
 Callosa d'en Sarrià, municipi de la Marina Baixa